Drăgoiești se poate referi la:

 Drăgoiești, Gorj
 Drăgoiești, Suceava
 Drăgoiești (), Timiș

Altele 
 Drăgoiești-Luncă, Alba
 Râul Drăgoiești
 Râul Valea Drăgoieștilor

Vezi și 
 Drăgoi (nume de familie)
 Drăgan (dezambiguizare)

Toponime românești